Appendix kan avse:

 Appendix vermiformis – ett mindre utskott på blindtarmen, se Maskformiga bihanget
Appendix (musikgrupp) – ett jazzrockband från Malmö